

Films 
 The Hoodlum (1919), film uit 1919
 The Hoodlum (1951), film uit 1951
 Hoodlums, film uit 1980
 Hoodlum (1997), film uit 1997

Muziek 
Hoodlum (nummer), een nummer van Mobb Deep uit 1997